Мусиевка — название населённых пунктов на Украине:

 Мусиевка — посёлок в Криворожском районе Днепропетровской области.
 Мусиевка — село в Никопольском районе Днепропетровской области.
 Мусиевка — село в Житомирском районе Житомирской области.
 Мусиевка — село в Ружинском районе Житомирской области.
 Мусиевка — село в Весёловском районе Запорожской области.
 Мусиевка — село в Меловском районе Луганской области.
 Мусиевка — село в Хорольском районе Полтавской области.

См. также 
 Старая Мусиевка — село в Хорольском районе Полтавской области.
 Николо-Мусиевка —  село в Солонянском районе Днепропетровской области.